Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jakimiec – polski reżyser teatralny, kierownik literacki i dyrektor teatrów
 Marcin Jakimiec – polski aktor dubbingowy i piosenkarz
 Wiesława Roszkowska-Jakimiec – polska chemik